Szczekaczka (kopalnia) – nieczynna kopalnia rud żelaza w miejscowości Brzeziny-Kolonia
 Szczekaczka – dawna nazwa wsi Brzeziny Nowe w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Poczesna.
 Szczekaczka – inna nazwa gadały, urządzenia nagłaśniającego wykorzystywanego do nadawania Radia Solidarność
 Szczekaczka – uliczny głośnik nadający komunikaty propagandowe w miastach w czasie okupacji niemieckiej